Le nom Del Norte peut désigner :
 le comté de Del Norte en Californie;
 Del Norte, une ville du Colorado.